Ministerie van Milieu (Polen)
 Ministerie van Milieu (Tsjechië)
 Ministerie van Milieu (Litouwen)
 Ministerie van Milieu (Estland)